Die US Men's Clay Court Championships 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 11. April 2010 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Casablanca der Grand Prix Hassan II gespielt, welcher genau wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Lleyton Hewitt war der Titelverteidiger im Einzel, er schied jedoch im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Juan Ignacio Chela aus. Dieser besiegte im Finale den einheimischen Sam Querrey in drei Sätzen mit 5:7, 6:4 und 6:3. Dies war der fünfte Sieg für Querrey auf der ATP World Tour. Im Doppel konnten Bob und Mike Bryan ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen, damit waren sie zum insgesamt dritten Mal Turniersieger in Houston. Im Finale konnten sie sich gegen Stephen Huss und Wesley Moodie durchsetzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.500 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. April 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Houston